Исполнительный Комитет Всемирной Организации Здравоохранения — руководящий орган ВОЗ, осуществляет управление организацией в перерывах между сессиями Всемирной ассамблеи здравоохранения. Состоит из 34 членов. Статус и положения Исполнительного комитета ВОЗ закреплены в шестой главе Устава ВОЗ.

В настоящий момент председателем Исполнительного комитета ВОЗ является доктор Mihaly Kökény, представитель Венгрии, ранее занимал должности министра соцобеспечения и министра здравоохранения Венгрии.

Деятельность 
Сессии Исполнительного комитета ВОЗ проводятся не реже 2 раз в год. Перед проведением Всемирной ассамблеи здоровья проводится большая сессия исполнительного комитета, на которой утверждается место проведения и повестка Ассамблеи. После Ассамблеи проводится малая сессия, на которой Исполнительный комитет рассматривает решения, утверждённые Ассамблеей.

Функции 
К ведению Исполнительного комитета относится:
 Приведение в жизнь принципиальных решений Ассамблеи здравоохранения.
 Функционирование в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения.
 Исполнение любых иных функций, порученные ему Ассамблеей здравоохранения.
 Представление Ассамблее здравоохранения заключения по вопросам, переданным ему Ассамблеей или возникающим перед ВОЗ в связи с конвенциями, соглашениями и правилами.
 Представление Ассамблее здравоохранения советов и предложений по собственной инициативе.
 Подготовка повестки дня заседаний Ассамблеи здравоохранения.
 Представление на рассмотрение и утверждение Ассамблее здравоохранения общих программ работ на определенные периоды.
 Изучение всех вопросов, входящих в его компетенцию.
 Принятие чрезвычайных мер в случаях, требующих немедленного действия в пределах круга ведения и финансовых возможностей. В частности, он может уполномочить Генерального директора принимать необходимые меры по борьбе с эпидемиями, принимать участие в организации медицинской помощи жертвам народных бедствий и предпринимать изучение и исследование вопросов, на крайнюю срочность которых обращено внимание Исполнительного комитета любым членом Организации или Генеральным директором.

Члены 
Исполнительный комитет ВОЗ состоит из 34 членов, избираемых Ассамблеей сроком на 3 года, каждый год треть от числа членов. От каждого из шести региональных бюро избирается не менее 3 членов. Государство, избранное членом, присылает по одному представителю в Исполнительный комитет, представитель должен обладать наивысшей компетентностью в области здравоохранения.

Ссылки 
 Исполнительный комитет ВОЗ на сайте ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения